В Европейския съюз статут на бежанец се дава на хора, които не могат да потърсят защитата на страната, на която са граждани или в която живеят, особено поради страх от преследване поради дискриминация на расова, религиозна или национална основа, както и за участието в определени социални групи и поради политическо мнение.

Най-голямата бежанска вълна в Европейския съюз е през 1992 г., когато 672 хил. души търсят бежански статут в тогавашните 15 страни в него. Следващата голяма вълна е през 2001 г., когато 424 хил. души търсят бежански статут в тогавашните 27 страни. Впоследствие броят им спада до под 200 хил. през 2006 г. От 2012 г. броят на бежанците отново се увеличава и търсещите бежански статут в 28-те страни от ЕС през 2014 г. достигат 626 хил.

Увеличението на броя търсещи бежански статут между 2012 и 2014 г. е предимно заради увеличения брой бежанци от Сирия (общо 20% от всички търсещи бежански статут), Афганистан (7%), Еритрея (6%), Косово (6%) и Украйна и в по-малка степен от Ирак, Сърбия, Нигерия и Гамбия.

Статистика 
Таблицата показва броя хора, заявили желание за бежански статут по страна и година.

Източници 

Европейски съюз
Европейски съюз